Хо́рас (Гораций) Уэллс (; 21 января 1819, Хартфорд, Вермонт, США — 24 января 1848, Нью-Йорк, США) — американский врач-.

Биография 
Родился 21 января 1819 года. В 1844 году, будучи уже дипломированным специалистом и стоматологом, он слушал лекцию химика Колтона и внимательно следил за действием закиси азота и обратил внимание, что один слушатель так «развеселился» от вдыхания закиси азота, что разбил себе ногу, не почувствовав при этом ни малейшей боли. После лекции он вспомнил о своей профессии и о криках его пациентов, которым он удалял зубы. 11 декабря 1844 года ради эксперимента, он себе решил удалить зуб, используя закись азота, пригласив к себе другого стоматолога Джона Риггса, который удалил ему зуб и Уэллс не почувствовал никакой боли, заявив только о лёгком покалывании. Этот эксперимент отразился на его стоматологической карьере, ведь последующие 15 операций по удалению зубов прошли фактически без боли. Вскоре переехал в Бостон и продолжил пропаганду своего открытия, но неудачная операция с анестезией привела к очень печальным последствиям для стоматолога.

Последние годы жизни 
Провалы эксперимента собственной анестезии следовали за провалом, спустя несколько лет пытался внедрить в медицинскую практику новый наркоз, но он опоздал, так как были уже внедрены в медицинскую практику эфир и хлороформ. На фоне неудачи введения в медицинскую практику своего наркоза, у него началось тяжёлое нервное расстройство, которое привело к трагедии.

Покончил жизнь самоубийством 24 января 1848 года в Нью-Йорке путём перерезания бритвой бедренной артерии. Похоронен там же.

Научные работы 
За свою жизнь написал всего несколько научных работ, посвящённых анестезии в стоматологии.

Литература 
 Шойфет М. С. Сто великих врачей.— М.: Вече, 2008.— 528 с.

Ссылки 
 Биография

Зарезавшиеся